Muziek
 Summertime (aria), een aria van George Gershwin uit Porgy and Bess (1935)
 Summertime (Brainbox), een single van de Nederlandse rockgroep Brainbox
 Summertime (The Shake Spears), een liedje van de band "The Shake Spears"
 Summertime (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince), een hit van DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
 Summertime summertime, een hit van Hobbyhorse (1972)
 The summertime, een zomerhit van BZN (1985)

Varia
 Summertime (drank), een cocktail
 Summertime (film), een film uit 1955
 Summertime (2018), een film uit 2018 
 Summertime (Amsterdam), een woontoren op de Zuidas in Amsterdam